Stangendorf bezeichnet

 Stangendorf (Mülsen), einen Ortsteil von Mülsen, Sachsen
 die Gemeinde Stanovice u Kuksu, Okres Trutnov, Tschechien
 die Gemeinde Stępień, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 die Gemeinde Vendolí, Okres Svitavy, Tschechien